Влади́мир Анато́льевич Смирно́в (2 августа 1977, Волгоград, СССР) — российский футболист, полузащитник. В высшем дивизионе чемпионата России сыграл 181 матч и не забил ни одного мяча (больше матчей без единого забитого мяча сыграл только Геннадий Нижегородов).

Карьера

Клубная 
Футболом начал заниматься в 10 лет. Первым тренером был Владимир Пармузин. Окончил Волгоградскую государственную академию физической культуры. Свою карьеру начинал в дубле камышинского «Текстильщика». В 1994 году перешёл в состав второй команды футбольного клуба «Ротор». Дебютировал в составе основной команды в 1997 году. За «Ротор» Смирнов выступал до 2004 года, сыграв за это время в 181-м матче чемпионата России и по одному матчу в розыгрышах Кубка УЕФА 1997/98 и 1998/99 годов. В дальнейшем выступал за такие клубы, как «Факел», «Содовик», «Урал», «Авангард» (Курск) и «Волгоград». В 2010 году вернулся в родной «Ротор», за который отыграл один сезон. В 2011 году перешёл в костромское «Динамо», выступающее в зоне «Запад» Второго дивизиона.

В сборной 
В 1998—1999 годах вызывался в олимпийскую сборную России по футболу, в составе которой сыграл 7 матчей.

Личная жизнь 
Женат, есть сыновья Никита и Даниил.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте сборной России по футболу
 Профиль на сайте ФК «Урал»
 Профиль на сайте ФК «Ротор»
 

Футболисты России
Игроки ФК «Текстильщик» Камышин
Игроки ФК «Ротор-2»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Содовик»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Авангард» Курск
Игроки ФК «Волгоград»
Игроки ФК «Динамо» Кострома
Игроки ФК «Север»
Игроки ФК «Волга» Тверь
Выпускники Волгоградской академии физической культуры